Антропово — деревня в Усвятском районе Псковской области России. Входит в состав Усвятской волости.

География 
Расположена на реке Усвяча, в 5 км к северо-востоку от райцентра Усвяты.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 88 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Усвятского района